

Cinema 
 Pontypool - Zitto... o muori (Pontypool) – film del 2008 diretto da Bruce McDonald

Geografia 
 Pontypool – centro abitato dell'Ontario (Canada)
 Pontypool – cittadina del Galles (Regno Unito)